«Мовою серця» — всеукраїнський фестиваль любовної лірики та авторської пісні про кохання. Відбувся 19-21 серпня 2016 року в місті Івано-Франківськ. Заснований творчим подружжям Ольгою та Романом Бойчук спільно із Івано-Франківським обласним об'єднанням Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка та за сприяння Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України.

Мета фестивалю — підтримка та популяризація сучасної авторської любовної лірики та авторської пісні про кохання; виявлення талановитих авторів, виконавців та їх заохочення і стимулювання до творчої активності.

Круглий стіл 
Програма фесту стартувала із круглого столу, на якій обговорювали ліричну творчість Івана Франка і видозміни якості та наповнення сучасної поезії про кохання, проведення котрого підтримала Обласна універсальна універсальна бібліотека імені Івана Франка.

Поетично-пісенний конкурс 
У рамках фестивалю відбувся поетично-пісенний конкурс у трьох номінаціях. На конкурс було надіслано 118 робіт з 21 області України і Автономної Республіки Крим.

Відбір учасників фінальної частини проводили:
 Євген Баран — український літературний критик, літературознавець, есеїст. Кандидат філологічних наук. Заслужений працівник культури України, почесний краєзнавець України, лауреат численних премій, голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України.
 Тетяна Белімова — українська письменниця, автор трьох книг прози, лауреат Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» 2012, лауреат гран-прі конкурсу, автор підручника «Проза українського модернізму».
 Йордана Дранчук — Івано-Франківська мисткиня, лікар. Лауреат літературної премії імені Марійки Підгїрянки, лауреат літературної премії імені Богдана Лепкого, лауреат численних всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів в галузі інструментального музичного мистецтва (скрипка) та пісенних конкурсів (авторська пісня).
 Леся Мудрак — українська письменниця, філолог, перекладач, критик, громадський діяч, Член Національної спілки письменників України, Незалежної асоціації журналістів, лауреат міжнародних фестивалів, організатор міжнародних і всеукраїнських літературно-мистецьких проектів.
 Тетяна Череп-Пероганич — українська письменниця, член НСПУ, журналіст, громадська діячка. Тетяна є авторкою дев'яти книжок прози та поезії, лауреат багатьох літературних конкурсів та премій.

Основний захід Фестивалю — конкурсна та концертна частина — зібрав усіх учасників, конкурсантів, глядачів і слухачів у народному домі «Просвіта». Почесне журі працювало і в результаті поетичних читань та авторського виконання пісень були визначені переможці заздалегідь проведеного конкурсу.

Виставки, творчі зустрічі, поетичні читання 
В рамках фестивалю проведені художні виставки:
 картин, виготовлених соломкою від Галини Різничук,
 намальованих декоративним лаком полотен Наталії Бороденко
 фото-робіт — магічних і багатозначних мандалів від Руслана Трача.
На фестивалі діяла виставка-продаж авторських книг учасників.

В рамках фестивалю у приміщенні газети «Галичина» відбулася творча зустріч із київською поетесою Тетяною Череп-Пероганич, яку модерувала поетеса Леся Геник, Тетяна презентувала свою нову книжку «Осінь дорослої жінки».

Серед неофіційних заходів — мандрівки містом, вечірні чаювання з поезією, поетичні читання на «Острові кохання».

Альманах 
До друкованого альманаху фестивалю «Мовою серця» увійшли понад 300 поезій від 40 авторів, які представляють більшу частину території України.

Примітки

Посилання 
  Стрічка новин фестивалю
 

Фестивалі в Україні
Поетичні фестивалі України
Музичні фестивалі України
Культура Івано-Франківська